Phryganea är ett släkte av nattsländor. Phryganea ingår i familjen broknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Broknattsländor
Phryganea